Lo snowboard fa parte del programma a partire dall'edizione di . Le discipline nelle quali si è gareggiato hanno subito variazioni a ogni edizione, con la sola costante dell'halfpipe.

Discipline

Medagliere 
Aggiornato a .

Albo d'oro

Bibliografia

Voci correlate 
 Campionati mondiali di snowboard
 Coppa del Mondo di snowboard

Altri progetti

Collegamenti esterni